In der Saison 2002 wurde letztmals in den zwei Gruppen Nord und Süd mit je acht Teams gespielt. Ab der nächsten Saison 2003/04 wurde die 1. Bundesliga eingleisig mit zwölf Teams. Die Platzierung in dieser Saison diente auch als Qualifikation für die Reduktion von 16 auf zwölf. Die 2. Bundesliga wurde wie bisher in den zwei Gruppen Nord und Süd ausgetragen, die Anzahl der Teams jedoch von acht auf zehn erhöht. Insgesamt blieb es daher bei 32 Bundesligisten. Die Saison begann am 27. April 2002 und endete am 20. Oktober 2002.

Abschlusstabellen 
Legende:

Qualifikation 
Die Sechsten der Gruppen spielten mit dem jeweiligen Gruppensieger der 2. Bundesliga um den Verbleib beziehungsweise Aufstieg in die 1. Liga. Gespielt wurde mit Hin- und Rückspiel. In beiden Fällen setzte sich der Erstligist durch.

Endrunde

Quellen

Einzelnachweise 

2002